Курылёв — фамилия. Известные носители:

 Курылёв, Анатолий Иванович (1938 — ?) — советский токарь, Герой Социалистического Труда.
 Курылёв, Вадим Юрьевич (род. 1964) — советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор
 Курылёв, Владимир Иванович (1906—1975) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Курылёв, Сергей Васильевич (1919—1968) — доцент, профессор, доктор юридических наук.

См. также 
 Курылёв-бэнд